Туников — фамилия.

Известные носители:
 Туников, Геннадий Михайлович (1941—2021) — российский учёный, специалист в области разведения, генетики и технологии животноводства. 

 См. также
 Туник